Sac Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sac Township (Iowa)
 Sac Township (Missouri)